Еле́на Алекса́ндровна Ивано́ва:
 Иванова, Елена Александровна (род. 1961) — советская и российская прыгунья в длину.
 Иванова, Елена Александровна (род. 1987) — российская акробатка.